«Thinking About You» () — сингл шотландского музыканта и продюсера Кельвина Харриса с участием иорданской певицы Айи Марар. Это восьмой и последний сингл с третьего студийного альбома 18 Months, он был выпущен 4 августа 2013 года.

Видеоклип 
Видеоклип был загружен на VEVO-канал Кельвина Харриса 15 июля 2013. Он был снят Винсентом Хэйкоком в Лос-Анджелесе и у побережья острова Санта-Каталина. Кельвин Харрис и солист Hurts Тео Хатчкрафт со множеством потрясающих моделей отдыхают на бассейной вечеринке у роскошного особняка, в то время как певица Ая Марар, чей вокал присутствует в песне, на яхте взята в заложники группой вооруженных пиратов.

В клипе снялась молдавская фотомодель Ксения Дели, отдыхающая в компании солиста группы Hurts Тео Хатчкрафта.

Список композиций 
 Digital EP
 «Thinking About You» (Jesse Rose Remix) — 5:29
 «Thinking About You» (Laidback Luke Remix) — 6:34
 «Thinking About You» (Michael Brun Remix) — 5:42
 «Thinking About You» (Ludo Remix) — 6:45
 «Thinking About You» (GTA Remix) — 6:49
 «Thinking About You» (Firebeatz Remix) — 5:53
 «Thinking About You» (EDX’s Belo Horizonte At Night Remix) — 6:51
 «Thinking About You» (Manufactured Superstars Remix) — 6:53

История чартов 

4 августа 2013 года песня поднялась на 9 строчку в десятке лучших песен в Великобритании, что стало новым рекордом: впервые целых 9 песен с одного студийного альбома побывали в десятке лучших песен (считая сингл «We Found Love» с альбома 18 Months, на котором Харрис был представлен как приглашенный артист).

Чарты

Издания

Примечания

Ссылки 
 
 Текст песни Thinking About You на LyricWiki

Синглы по алфавиту
Синглы 2013 года
Песни на английском языке
Песни Кельвина Харриса
Песни, написанные Кельвином Харрисом